Змагання з тенісу в одиночному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2004 проходили з 15 по 21 серпня в Олімпійському тенісному центрі в Афінах (Греція). Змагалися 64 гравчині з 32-х країн. Починаючи з Ігор 2000 року діяло обмеження - не більш як чотири гравчині від одного НОК.

Американка Вінус Вільямс була чинною олімпійською чемпіонкою, вигравши золоту медаль на Олімпіаді 2000. Цього разу вона поступилась у третьому колі француженці Марі П'єрс. Олімпійською чемпіонкою стала перша ракетка світу бельгійка Жустін Енен, у фіналі перемігши француженку Амелі Моресмо з рахунком 6–3, 6–3. Це була єдина золота медаль збірної Бельгії на цих Олімпійських іграх. У матчі за бронзову медаль несіяна австралійка Алісія Молік перемогла Анастасію Мискіну з рахунком 6–3, 6–4. Ці медалі були першими для Бельгії та Австралії в жіночому одиночному розряді. Франція востаннє вигравала медаль 1924 року.

Формат змагань 

Змагання проходили за нокаут системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали до двох виграних сетів.

Розклад 

Години вказано за грецьким стандартним часом (UTC+2)

У порівнянні з попередніми Іграми тривалість турніру скоротили - 8 днів замість 11-ти.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Результати

жіночий одиночний турнір
2004 у жіночому тенісі